Натуральне число 323
 323 рік до нашої ери
 323 рік нашої ери